Али Гусейнов:
 Гусейнов, Али Гусейн Гусейн оглы (род. 1921) — советский азербайджанский авиатехник, Герой Социалистического Труда (1973).
 Гусейнов, Али Наги Мамедгасан оглы (1900—1957) — полковник РККА, командир 402-й азербайджанской стрелковой дивизии.
 Гусейнов, Али Наджаф оглы (1918—1987) — гвардии младший сержант РККА, полный кавалер Ордена Славы.